Damiano – nome proprio di persona italiano maschile
Damiano – medico e santo arabo, ricordato assieme al fratello Cosma
Damiano di Pavia – vescovo e santo italiano
Cesare Damiano – sindacalista e politico italiano
Maurizio Damiano – egittologo italiano
Pedro Damiano – giocatore di scacchi portoghese

Pagine correlate
Damiana
Damian
Damien